ASCT peut signifier
 Agent du service commercial trains, le titre du Chef de bord et du Contrôleur des transports de la SNCF,
 Association Sportive CT un club de football au Maroc, voir Championnat du Maroc de football D4,
 Akademischer Skiclub Tübingen, le club des sports d'hiver des étudiants de l'université Tübingen,
Association Sportive et Culturelle Turboméca, le club d'entreprise multi-activités de l'entreprise TURBOMECA groupe SAFRAN.